Шилово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Мяксинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Мяксинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 32 км, до центра муниципального образования Мяксы — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Хламово, Степанцево, Хантаново.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Шилово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района